Gminy w USA:
 Money Creek (ang. Money Creek Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie McLean
 Money Creek (ang. Money Creek Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Houston